«Камлупс Блейзерс» () — юниорский хоккейный клуб, выступающий в Западной хоккейной лиге (WHL). Клуб расположен в городе Камлупс, провинция Британская Колумбия, Канада.

История 
Клуб начал своё существование ещё в 1946 году, однако в Камлупс переехал только в 1981 г. — и именно этот год считается годом основания современной команды. В течение первых трёх сезонов она носила название «Камлупс Джуниор Ойлерз», а в 1984 г. получила своё нынешнее название.

«Камлупс» шесть раз выигрывал чемпионский титул WHL (1984, 1986, 1990, 1992, 1994—1995) — рекордное число побед. В 1992, 1994 и 1995 гг. команда также завоёвывала Мемориальный кубок — главный трофей североамериканского молодёжного хоккея.

Известные игроки 

  Кен Данейко (1984) — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.
  Марк Рекки (1986—1988) — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.
  Дэррил Сидор (1988—1992) — двукратный обладатель Кубка Стэнли.
  Скотт Нидермайер (1989—1992) — четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион.
  Шейн Доан (1992—1995)
  Джером Игинла (1993—1996) — двукратный олимпийский чемпион.
  Брэд Лукович (1993—1996) — обладатель Кубка Стэнли.
  Кайл Колдер (1999)
  Шон Моррисонн (1999—2002)
  Эрик Кристенсен (1999—2003)
  Скотти Апшолл (2000—2003)
  Колтон Орр (2000—2002)

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 

Клубы Западной хоккейной лиги
Спортивные клубы Британской Колумбии
Камлупс Блэйзерс